Гасдруба́л (, финикийск. Азруваал, то есть «помощь Ваала») — имя нескольких карфагенских военных и политических деятелей. Среди них наиболее известны:

 Гасдрубал I — карфагенский правитель (530—510 до н. э.).
 Гасдрубал Красивый — полководец, государственный деятель, зять Гамилькара Барки.
 Гасдрубал Баркид — полководец, брат Ганнибала.
 Гасдрубал Гискон — полководец времён Второй Пунической войны.
 Гасдрубал — полководец времён Второй Пунической войны.
 Гасдрубал Боеотарх — руководитель обороны Карфагена во время Третьей Пунической войны.
 Гасдрубал (внук Массиниссы) — командующий гарнизоном Карфагена во время Третьей Пунической войны.
 Гасдрубал Гэд — один из руководителей карфагенской «партии мира» в конце Второй Пунической войны.

Примечания